Іліє Настасе і Том Оккер здобули титул, у фіналі перемігши Антоніо Муньйоса і Мануеля Орантеса 4-6, 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 П'єр Бартез /  Род Лейвер (чвертьфінал)
 Іліє Настасе /  Том Оккер (Чемпіон)

 Боб Кармайкл /  Фрю Макміллан (1-ше коло)
 Антоніо Муньйос /  Мануель Орантес (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу
1973 у тенісі